Эвбе́я (; , Эввия) — ном в области Центральная Греция.

Состоит из острова Эвбея, острова Скирос и ряда более мелких островов, а также части материковой Греции. Административный центр — Халкис.

Примечания 

Эвбея